Cummins kan syfta på:
 Cummins (företag) - ett motorföretag grundat 1919.
 Kurtis Kraft-Cummins - en sport- och racerbiltillverkare under 1950-talet och början av 1960-talet.

Geografi

Australien 
 Cummins, Australien - en ort i kommunen Lower Eyre Peninsula och i delstaten South Australia.
 Cummins Range - en bergskedja i delstaten Western Australia.

Kanada 
 Cummins Creek (vattendrag i Kanada) - ett vattendrag i provinsen British Columbia.
 Cummins Lake (sjö i Kanada) - en sjö i countyt Thunder Bay District i provinsen Ontario.
 Cummins Lakes - är sjöar i provinsen British Columbia.
 Cummins Lakes Park - en park i provinsen British Columbia.
 Cummins Glacier - en glaciär i provinsen British Columbia.
 Cummins River - ett vattendrag i provinsen British Columbia.
 Mount Cummins (berg i Kanada) - ett berg i provinsen British Columbia.

Personer 
 Albert B. Cummins - (1850-1926) var en amerikansk republikansk politiker.
 Anna Cummins - (1980-) är en amerikansk roddare.
 John Cummins Edwards - (1804-1888) var en amerikansk demokratisk politiker.
 Maria Susanna Cummins - (1827-1866) var en amerikansk författare.
 Patrick Cummins - (1980-) är en amerikansk MMA-utövare som tävlar i organisationen Ultimate Fighting Championship.
 Peggy Cummins - (1925-) är en irländsk filmskådespelare.

Övrigt 
 Cummins (auktor)